Древлехрани́лище (устар.) — хранилище древностей, архив.

 Погодинское древлехранилище (1830—1852) — собрание историка М. П. Погодина, приобретённое русским государством (1852) и переданное в Публичную библиотеку (ныне РНБ), Эрмитаж и патриаршую ризницу (ныне Оружейная палата); в Российской национальной библиотеке именуется «Собранием М. П. Погодина».
 Древлехранилище ЯГУАК (1889—1924) — музей древностей, существовавший в Ярославле.
 Волынское епархиальное древлехранилище (1893—1915) — музей древностей, существовавший в Житомире.
 Древлехранилище Пушкинского Дома (с 1949) — особый зал Пушкинского Дома, собрание славянских манускриптов XII—XIX веков

См. также 
 Кунсткамера
 Краеведческий музей
 Российский государственный архив древних актов

Примечания